

Tališče 

V spodnji tabeli je vrednost v vrstici uporaba priporočena vrednost namenjena uporabi v drugih Wikipedijinih straneh z namenom ohranjanja konsistentnosti.

Opombe 
 Vse vrednosti so za standardni tlak (101,325 kPa) razen, če ni drugače navedeno. Vrednosti trojne točke temeperature (označene kot "tt") niso veljavne pri standardnem tlaku.

Sklici

WEL 
http://www.webelements.com/ se sklicuje na ta vira:
 A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992
 G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993

Enota je K.

CRC 

Unit is °C

LNG 
Citirano iz:
 J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 3; Table 3,2 Physical Constants of Inorganic Compounds

Enota je °C

Hoffer et al.

Lavrukhina et al.

Holman et al.
Se ne uporablja v tej tabeli.

Glej tudi 
Vrelišča elementov (podatkovna stran)
Seznam kemijskih elementov

Lastnosti kemičnih elementov